Daimí Pernía (1976 -), une athlète cubaine.
 Mariano Pernía (1977 -), un footballeur argentin.
 Vicente Pernía (1949 -), un footballeur international argentin.